Glagahwero (Kalisat)
 Glagahwero (Panti)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing